Mill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mill Township (Arkansas)
 Mill Township (Indiana)
 Mill Township (Ohio)

Siehe auch:
 Mills Township
 Mill Creek Township